Серданьола-дель-Вальес (, )  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вальес-Оксиденталь. Занимает площадь 30,6 км². Население — 58407 человек (на 2010 год).

Покровителем города считается Сант Марти.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Diari digital de l'Ajuntament
 Informació de la Generalitat de Catalunya
 Informació de l'Institut d'Estadística de Catalunya
 Pàgina web del Parc Tecnològic del Vallès

Города Барселоны
Муниципалитеты Барселоны